Christian Gérard peut désigner :
 Christian-Gérard, pseudonyme de Christian Gérard Mazas (1903-1984), acteur et metteur en scène français ;
 Christian Gérard (1905-1987), homme politique français.